sandwich (gerecht), een broodgerecht
sandwich (brood), een broodsoort
de naam van een Engels adellijk geslacht, met als bekendste vertegenwoordiger John Montagu, Fourth Earl of Sandwich
Sandwich (graafschap), een Engels graafschap
Sandwich (Engeland), een stad in het Engelse graafschap Kent
Sandwich (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Sandwich (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
sandwich (seksualiteit), een seksuele handeling
De Sandwich (radioprogramma), een radioprogramma van Radio5